DDR-Oberliga 1988/1989 byla nejvyšší východoněmeckou fotbalovou soutěží v sezoně 1988/1989. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí 1989/1990 se kvalifikoval tým Dynamo Drážďany, v Poháru UEFA 1989/1990 startovaly týmy FC Karl-Marx-Stadt a FC Hansa Rostock. Účast v Poháru vítězů pohárů 1989/1990 si zajistil tým Berliner FC Dynamo jako vítěz východoněmeckého fotbalového poháru.

Přehled 
Hrálo 14 týmů dvoukolově systémem podzim-jaro, sestupovaly 2 týmy – nováček Sachsenring Zwickau a 1. FC Union Berlin. 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

1988
Fotbal v roce 1988
Fotbal v roce 1989
Sport v Německu v roce 1988
Sport v Německu v roce 1989